Fostervoll ist der Familienname folgender Personen:

 Alv Jakob Fostervoll (1932–2015), norwegischer Politiker
 Finn Kristen Fostervoll (* 1939), norwegischer Diplomat
 Guro Fostervold Tvedten (* 1974), norwegische Journalistin 
 Kaare Fostervoll (1891–1981), norwegischer Politiker